Уичито:
 Уичито — город в штате Канзас
 Уичита — индейский народ, от которого произошло название города
 Уичито — язык народа уичита

См. также 
Уичито-Фолс